Кострецы — название населённых пунктов в России:

 Кострецы — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Кострецы — деревня в Максатихинском районе Тверской области.

См. также 
 Кострец